Девриент () — немецкая театральная династия:

 Людвиг Девриент (1784—1832) — немецкий актёр.

Племянники Людвига Девриента:
 Карл Девриент (1797—1872) — немецкий актёр.
 Эмиль Девриент (1803—1872) — немецкий актёр.
 Эдуард Девриент (1801—1877) — немецкий оперный певец, актёр, режиссёр, либреттист и театровед.

Сын Эдуарда Девриента:
 Отто Девриент (1838—1894) — немецкий актёр и драматург.
 Эрнст Девриент (1873—1948) — немецкий архивариус и генеалог.
Племянники братьев Девриентов, сыновья их сестры Леонтины Матильды:
 Макс Штегеман (1843—1905) — немецкий оперный певец и режиссёр.
 Ойген Штегеман (1845—1899) — немецкий актёр и режиссёр.

Дети Макса Штегемана, правнуки основателя династии:
 Елена Штегеман (1877—1923) — немецкая камерная певица.
 Вальдемар Штегеман (1879—1958) — немецкий оперный певец.
 Девриент, Макс (1857—1929) — германский театральный актёр, большую часть жизни проработавший в Австро-Венгрии.

См. также 
 Девриен, Альфред Фёдорович (1842— после 1918) — российский издатель, выходец из Швейцарии.
 Шрёдер-Девриент, Вильгельмина (1804—1860) — немецкая оперная певица, жена Карла Девриента.

Примечания